John O'Connell évoque :

Personnalité politique 
 John A. O'Connell, personnalité politique américaine, de Californie ; 
 John Matthew O'Connell (1872–1941), personnalité politique américaine, de Rhode Island ;
 John O'Connell (1927–2013), personnalité politique irlandaise du Labour Party et du Fianna Fáil ;
 John O'Connell (1826–1909), personnalité politique américaine, maire de Marlborough, du Massachusetts ;
 John O'Connell (1810–1858), personnalité politique irlandaise, fils du leader nationaliste Daniel O'Connell.
 John O'Connell, Directeur exécutif de la TaxPayers' Alliance (TPA)

Références